Guzzanti ist der Familienname folgender Personen:
 Caterina Guzzanti (* 1976), italienische Schauspielerin
 Corrado Guzzanti (* 1965), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Elio Guzzanti (1920–2014), italienischer Mediziner und Politiker
 Paolo Guzzanti (* 1940), italienischer Journalist und Politiker
 Sabina Guzzanti (* 1963), italienische Schauspielerin